Mīshāb kan syfta på följande platser:

Iran 

 Mīshīāb, ort, Kurdistan, 
 Kūh-e Masheh (berg i Västazarbaijan), 

Robotskapade Iranförgreningar